Borno se poate referi la:

 Borno, Lombardia, comună în Provincia Brescia, Italia
 Borno, stat în nord-estul Nigeriei